Fundel ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Fundel (* 1954), Geschäftsführer der Flughafen Stuttgart GmbH
 Tiberius Fundel (1897–1982), deutscher Politiker (CDU), MdL

Fundel bezeichnet:
 Kleiner Fundel (), ein Berg in Vorarlberg